Omikron steht für:
 Omikron, Minuskel ο, Majuskel Ο, 15. Buchstabe des griechischen Alphabets
 SARS-CoV-2-Variante Omikron (B.1.1.529), Variante des Coronavirus, das die Krankheit COVID-19 verursacht
 Omikron BASIC, Programmiersprache
 Omikron: The Nomad Soul, Computerspiel von Eidos (1999), siehe The Nomad Soul
 Omikron Kleinauto, deutscher Automobilhersteller (1921–1925), entstanden aus Omega Kleinautobau
 Omikron-Inseln, Inselgruppe im Palmer-Archipel, Antarktis
 Omikron Data Solutions GmbH, Pforzheim

Himmelskörper:
 Omikron Ceti, Doppelstern im Sternbild Walfisch, siehe Mira (Stern) 
 Omikron Eridani, Stern im Sternbild Eridanus, siehe Beid
 Omikron Leonis (ο Leonis), Stern im Sternbild Löwe, siehe Subra (Stern)
 Omikron Persei, Stern im Sternbild Perseus, siehe Atik
 Omikron Piscium, Stern im Sternbild Fische
 Omikron Ursae Majoris, Stern im Sternbild Großer Bär

Siehe auch:
 Omicron (Begriffsklärung)